

Patronymes 

Alexander Bielski (Alexandre Zeisal Bielski dit Zus Bielski) (1912-1995) : leader des Partisans Bielski;
Marcin Bielski (1495-1575) : écrivain polonais;
Jacek Bielski (1973- ) : boxeur polonais.
Nella Bielski (entre 1935 et 1939 -) : actrice et écrivain française d'origine ukrainienne.
 Vladimir Bielski ou Vladimir Ivanovitch Belski  (1866–1946) () : poète  russe et librettiste d'opéra de Rimsky-Korsakov.

Autre 
 Les Partisans Bielski : un groupe de partisans juifs.

Voir aussi 
 Caroline Bielskis (née en 1960), actrice américaine.